Rogue State bezeichnet:

 rogue state (englisch), das politische Schlagwort Schurkenstaat
 Rogue State, den ursprünglichen Namen und ein Album von Hard Candy (dänische Band)
 Rogue State: A Guide to the World's Only Superpower, den Originaltitel eines Buchs von William Blum, siehe Schurkenstaat (Buch)